Kanton Le Quesnoy-Est
 Kanton Le Quesnoy-Ouest